Темур Месропович Арзуманов (, ; 16 февраля 1913, Шушинский уезд — 1994) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился 16 февраля 1913 года в селе Хырманджик Шушинского уезда Елизаветпольской губернии (ныне Ходжавендский район Азербайджана).

Участник Великой Отечественной войны.

С 1945 года звеньевой колхоза «Ашхатанк» Гадрутского района Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 1949 году получил урожай винограда 124,6 центнера с гектара на площади 4 гектара виноградников. Применял на практике научные основы сортовой агротехники винограда в зависимости от климатических условий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1949 году Арзуманову Темуру Месроповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1940 года.

Скончался в 1994 году.

Литература 
 
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. - 312 с.
 

Виноградари СССР